

Politiek 
 Assemblée parlementaire de la Francophonie, een samenwerkingsverband tussen Franstalige parlementen
 Alliantie voor Vrede en Vrijheid (Alliance for Peace and Freedom), een Europese politieke partij

Audiovisueel en media 
 APF News, een foto- en video-persbureau in Tokio, niet te verwarren met het Franse AFP News
 AP Films, een Brits filmproductiebedrijf in de twintigste eeuw
 Abteilung Presse und Funkspruch, een Zwitserse censuurinstelling in de Tweede Wereldoorlog
 Aktuell Presse Fernsehen, een voormalige Duitse producent voor nieuwsberichten

Verkeer en vervoer 
 Station Appleford, een spoorwegstation in Engeland, stationscode APF
 Naples Municipal Airport, een vliegveld bij Naples, in de Amerikaanse staat Florida, IATA-code APF
 Amapola Flyg, een Zweedse luchtvrachtvervoerder, ICAO-code APF

Diverse organisaties 
 Algemeen pensioenfonds, een type uitvoeringsorganisatie voor pensioenregelingen in Nederland
 Paraguayaanse voetbalbond (Asociación Paraguaya de Fútbol)
 American Psychological Foundation, een financieringsinstelling voor psychologisch onderzoek en interventie
 Alaska Permanent Fund, een fonds voor beheer en besteding van grondstofopbrengsten in Alaska

Overige 
 Automated Planet Finder, een telescoop in Amerika voor het vinden van exoplaneten
 Ubiquitine of APF-1, een eiwit dat de werking van andere eiwitten reguleert
 Atomaire pakkingsfactor, een maat voor de dichtheid van kristallen
 All pass filter, in elektronica en muziek een filter dat alle frequenties doorlaat
 Assigned Protection Factors, een maat voor de inzetbaarheid van adembeschermers zoals stofmaskers en gasmaskers

Zie ook 
 AFP (doorverwijspagina)